DKAU steht für:
 Dansk Kunst og Antikvitetshandler Union, dänischer Verband der Kunst- und Antiquitätenhändler, Landesmitglied in der Confédération Internationale des Négociants en Œuvres d'Art
 Derschawne kosmitschne ahentstwo Ukrajiny, Staatliche Weltraumagentur der Ukraine
 Deutsch-Kasachische Assoziation der Unternehmer, internationale Vereinigung der Unternehmer Deutschlands und Kasachstans, Gründerin des Deutsch-Kasachischen Wirtschaftsrats

Abkürzung